Stobwasser ist der Familienname folgender Personen:
 Christian Heinrich Eustachius Stobwasser (1780–1849), deutscher Lackwarenfabrikant und Sohn von Johann Heinrich Stobwasser
 Georg Heinrich Stobwasser (1717–1776)
 Georg Siegmund Eustachius Stobwasser (1686–1776), deutscher Lackwarenfabrikant
 Hans-Herbert Stobwasser (1885–1946), deutscher Vizeadmiral
 Johann Heinrich Stobwasser (1740–1829), deutscher Lackwarenfabrikant und Sohn von Georg Siegmund Eustachius Stobwasser
 Luise Dorothee Guerin, geb. Stobwasser, deutsche Lackwarenfabrikantin und Tochter von Georg Siegmund Eustachius Stobwasser

Stobwasser bezeichnet darüber hinaus:
 die Lackwarenmanufakturen o. g. Personen in Braunschweig und Berlin, siehe. Stobwasser (Manufaktur)